— вид двудольных растений рода  семейства . Впервые описан ботаником Стефаном Эрикссоном в 2004 году.

Распространение 
Эндемик Норвегии. Встречается в фюльке Мёре-ог-Ромсдал в западно-центральной части страны, и известен из одиннадцати участков, из которых всего четыре можно назвать крупными. Типовой экземпляр собран в коммуне Нурлан.

Описание 
Многолетнее травянистое растение с прямостоячим или склонённым стеблем длиной 12—25 см. Большая часть растения опушена.

Корневище ветвящееся.

Листьев по 4—8 у основания растения, тёмно-зелёного цвета.

Замечания по охране 
Включён в Красную книгу Норвегии как уязвимый вид.

Примечания 

Флора Европы
Эндемики Норвегии
Розановые